Весново () — посёлок в Краснознаменского района Калининградской области. Являлся административным центром упразднённого Весновского сельского поселения.

История 
Первая церковь в Куссене появилась в конце XVI века. В 1743 году была построена каменная кирха. До 1945 года Куссен входил в состав Восточной Пруссии, Германия. С 1945 года входил в состав РСФСР СССР. Ныне в составе России. В 1946 году переименован в Весново.

Население

Социальная сфера

Учреждения образования 
 Основная общеобразовательная школа
 Детский сад

Достопримечательности 

 Воинское захоронение 756 советских солдат.
 Развалины кирхи.
 Надгробный камень с могилы 32 русских воинов, погибших в Первую мировую войну, которая находится в 6 км от этого места, рядом с исчезнувшим посёлком Подлесное (бывший Dauden).

Примечания

Ссылки 
 Реестр муниципальных образований

Населённые пункты Краснознаменского района